Плане́ль () — французская фамилия:
 Планель, Давид (род. 1967) — испанский сценарист и кинорежиссёр
 Планель, Жан (1903—1986) — французский певец и композитор
 Планель, Робер (1908—1994) — французский композитор